Second Division w sezonie 1895/1896

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii